El Masters de Roma 2017, conegut oficialment com a Internazionali BNL d'Italia 2017 és una competició tennística que es juga en terra batuda dins les sèries Masters 1000 de l'ATP en categoria masculina, i dins els Premier 5 Tournaments de la WTA en categoria femenina. La 74a edició del torneig es va disputar entre el 10 i el 21 de maig de 2017 al Foro Italico de Roma, Itàlia.

El tennista alemany Alexander Zverev va guanyar el títol més important de la seva curta carrera i amb 20 anys va esdevenir el segon tennista més jove en guanyar a Roma després de Rafael Nadal (19), i també el més jove en guanyar un títol Masters des de Novak Đoković l'any 2007, precisament el seu rival en la final. Aquest títol li va permetre accedir al Top 10 del rànquing individual per primer cop. La ucraïnesa Elina Svitolina va guanyar el quart títol de la temporada i va igualar el seu millor resultat en un torneig Premier 5. La parella formada per la taiwanesa Chan Yung-jan i la suïssa Martina Hingis van demostrar novament que eren la millor parella de la temporada malgrat portar molt pocs mesos juntes. Aquest fou el quart títol de la temporada i van fer el doblet Madrid-Roma.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 
 
 

2017
ATP World Tour 2017
WTA Tour 2017